Potrykus ist der Familienname folgender Personen:

 Folkert Potrykus (1900–1971), deutscher Politiker (KPD)
 Franz Potrykus (* 1887), deutscher Politiker (Zentrum) und Präsident des Danziger Volkstags (1933)
 Ingo Potrykus (* 1933), deutscher Biologe
 Johannes Potrykus, deutscher Radrennfahrer